Куенка Лечера има више значења:

 Куенка Лечера (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куенка Лечера (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику